Rolla ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Rolla (1757–1841), italienischer Violinist
 Antonio Rolla (1798–1837), italienischer Violinist
 Karl Rolla du Rosey (1784–1862), preußischer Generalmajor und bedeutender Kunstsammler
 Stefano Rolla (1937–2003), italienischer Regisseur

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rolla (Arkansas), Gemeindefreies Gebiet im Hot Spring County, Arkansas
 Rolla (Colorado), Ort im Adams County, Colorado
 Rolla (Kansas), Stadt im Morton County, Kansas
 Rolla (Missouri), Stadt im Phelps County, Missouri
 Rolla (North Dakota), Stadt im Rolette County, North Dakota
 Rolla (Texas), Ort im Collingsworth County, Texas

Insel in Norwegen:

 Rolla (Troms og Finnmark)

Siehe auch:

 Rolla Township
 Rola